Эльшан Эльдар оглы Мамедли (; ) — азербайджанский писатель, сценарист. Член Союз писателей Азербайджана и Союза писателей России.

Биография 
Эльшан Мамедли родился 24 августа 1992 года в городе Баку. В 2013 году поступил на юридический факультет Бакинского государственного университета. Творческую деятельность начал с рассказов о молодом скептике, который пытается познавать этот мир по-своему, объединив все истории в 2013 году в единую книгу под названием «Человек, стоящий в 24-ом ряду». Книга была высоко оценена представителями Академии наук, после чего в 2015 году был издан роман «В конце было Слово», расширяющий мир, созданный автором. С 2015 года рассказы Эльшана Мамедли номинировались на различные награды в зарубежных странах. Короткометражный фильм, снятый по его рассказу «Богомол», победил в конкурсе «Открытая Евразия» в Лондоне. Цикл рассказов писателя был издан в 2017 году в сборнике «Письмо мужу моей невесты». Последние годы Эльшан Мамедли работает над книгой «Рынок рабов» и снимает короткометражные фильмы на социальные темы.

Библиография

Книги 
 Человек стоящий в 24-ом ряду — 2013 (повесть)
 В конце было слово — 2015 (роман)
 Письмо мужу моей невесты — 2017 (сборник рассказов)
 Рынок рабов (роман)

Рассказы 
 Письмо мужу моей невесты
 Богу 16 лет
 Голубоглазая Залха
 Небесная бюрократия
 Ангел предавший Человека
 Причина несчастья
 Луч света
 Красная дубинка
 Шаг мертвого поэта
 Тени идущие в никуда
 Пролог
 126
 Жизнь говорящего глухонемого или как люди убили человечество
 Богомол
 Ослепленные зрением

Примечания

Ссылки 
 Эльшан Мамедли: Письмо мужу моей невесты, или Человеческие пороки
 Рецензия к книге «В конце было слово»

Члены Союза писателей Азербайджана
Писатели Азербайджана